Росто́в — многозначный термин.
 Ростов — город в Ярославской области, центр Ростовского района.
 Ростов-Ярославский — железнодорожная станция в Ростове.
 Ростов-на-Дону — административный центр Ростовской области.
 Ростов-Главный — железнодорожная станция в Ростове-на-Дону.
 «Ростов» — арт-галерея в Ростове-на-Дону.
 «Ростов» — гостиница в Ростове-на-Дону.
 «Ростов» — футбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Ростов» — хоккейный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Ростов» — мини-футбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Ростов» — женский футбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Ростов-Дон» — женский гандбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Ростов-Дон-ЮФУ» — женский баскетбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 Ростов — село в Ямпольском районе Сумской области.

Известные носители 
 Ростов, Алексей Игоревич (род. 1993) — российский гимнаст.
 Ростов, Алексей Михайлович (род. 1971) — российский музыкант.
 Ростов, Дмитрий Николаевич (настоящая фамилия Кульчицкий; 1898—1985) — английский артист балета, педагог, юрист.
 Ростов, Наум Моисеевич (настоящая фамилия Коган; ок. 1884—1956) — российский революционер.
 Ростов, Юрий Иванович — советский и российский тележурналист.

 Ростова, Полина (род. 1980) — российская певица.
 Ростова, Фрума Ефимовна (Хайкина; 1897—1977) — профессиональная революционерка.

Литературные персонажи 
 Наташа Ростова — персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
 Николай Ростов — персонаж «Войны и мира».

См. также